1233 км () — упразднённая в 2005 году железнодорожная казарма (населённый пункт) Истякского сельсовета Янаульского района Республики Башкортостан. После 2005 года — территория деревни Банибаш (Молодёжная улица).

География 
Находится недалеко от реки Каймашинка. В поселении был расположен остановочный пункт 1233 километр.

Расстояние до:

 районного центра (Янаул): 8 км,
 центра сельсовета (Истяк): 2 км,
 ближайшей железнодорожной станции (Янаул): 8 км.

История 
Поселение появилось при строительстве железной дороги. В селении жили семьи тех, кто обслуживал инфраструктуру Горьковской железной дороги.

Закон «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года № 211-з., ст.1 гласил:

4. Упразднить следующие населённые пункты:
39) в Янаульском районе:
б) поселение железнодорожная казарма 1233 км Истякского сельсовета

Население 
На 1 января 1969 года проживали 45 человек; преимущественно башкиры (Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.343).

Примечания

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.343.

Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Янаульского района